

Соревнования по бодибилдингу 2015 года

Чемпионат Казахстана и Средней Азии по бодибилдингу 
 чемпионат Казахстана и Средней азии по бодибилдингу 2015 года проходил в Алма-Ате 18-19 мая в ТЮЗе имени Н. Сац. На нём присутствовали: генсек Всемирной Федерации культуризма а также гость из Сингапура господин Пол Чуа, Талап Иматалев, а также избранный в этом году президентом этой федерации Булат Мергалиев . Одним из ведущих мероприятия был Мастер спорта Республики Казахстан международного класса по Пауэрлифтингу а также Мастер спорта Республики Казахстан международного класса по жиму лёжа Алексей Писаревский.

Победители и призёры

первенство среди женщин и девушек
 Фитнес бикини

первенство среди мужчин 
 бодибилдинг-юниоры

Атлет Физик

Абсолютные чемпионы соревнования

Источники 
http://www.voxpopuli.kz

Соревнования по бодибилдингу 2016 года

Второй кубок Алма-Аты по бодибилдингу 
9 апреля 2016 г. Состоялся очередной II-ой открытый кубок г. Алма-Ата по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини, men-физик, women-физик, среди юношей, юниоров, мужчин и женщин (который состоялся в Государственном академическом театре им. Н. Сац 
На Втором кубке города Алма-Аты по бодибилдингу Косинов Валерий из Каскелена занял 1 место. Также в этом же году Косинов Валерий Дмитриевич оказался чемпионом Казахстана по бодибилдингу.

Список победителей второго открытого кубка г. Алма-Аты по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини, men-физик, women-физик, среди юношей, юниоров, мужчин и женщин:

Классический Бодибилдинг до 180 см

Классический Бодибилдинг свыше 180 см

Бодифитнес Открытая категория

Бодибилдинг до 85 кг

Бодибилдинг до 90 кг

Бодибилдинг до и свыше 100 кг

Фитнес-бикини до 158 см

Фитнес-бикини до 163 см

Фитнес-бикини свыше 168 см

Мen-физик до 180 см

Мужчины 65 кг

Абсолютные чемпионы(ки) 
 Среди мужчин: Константинов Иннокентий  100 кг и выше
 Среди женщин: Тлеумбетова Дания

Источники 
9 апреля 2016 г. Состоялся очередной II открытый кубок г. Алма-Аты по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини, men-физик, women-физик, среди юношей, юниоров, мужчин и женщин (который состоялся в Государственном академическом театре имени Н. Сац).

1-й Открытый кубок г. Темиртау и 28 открытый кубок Республики Казахстан по бодибилдингу 
Эти соревнования начались с преветственной речи организаторов. Первым выступил Вячеслав Бузуев организатор и главный судья, за ним своё слово сказал
Исмаханов Даурен Мастер спорта Республики Казахстан международного класса по самбо, чемпион Азии, начальник отдела спорта г. Темиртау. Затем говорил генсек Казахстанской Федерации бодибилдинга Колюка Александр Владимирович. Затем звучал гимн и началось.

Фитнесс

Юниорки, абсолютная категория

Бодибилдинг

Ветераны.абсолютная категория

Юниоры до 70 кг

Юниоры свыше 70 кг

Фитнесс Бикини

Соревнования по бодибилдингу 2017 года

13 открытый чемпионат г. Алма-Аты 
Имена, категории и места спортсменов представляющих сеть тренажерных залов «БАНЗАЙ» на чемпионате:

Абсолютные победители:

Источники информации 
13-й открытый Чемпионат г. Алматы проходил в ТЮЗе имени Н. Сац 08 сентября 2016 года

III Открытый Кубок г. Алма-Аты по бодибилдингу и бодифитнесу 
8-9 апреля 2017 г. Состоялся очередной III открытый кубок г. Алма-Аты по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини, men-физик, women-физик, среди юношей, юниоров, мужчин и женщин (который состоялся в Государственном академическом театре имени Н. Сац). Вот что рассказывает одна из участниц:
                                                                                                              

8-го апреля прошёл III открытый кубок г. Алма-Аты по бодибилдингу, фитнесу, фитнес-бикини и менс-физик, на котором состоялся мой дебют в категории фитнес-бикини свыше 163 см. Как итог, я взяла серебро, 2-е место. Очень неожиданно для меня, так как изначально я решилась участвовать просто так, и не думала, что возьму призовое место😱 Целью моей изначально было отточить тело до желаемой формы и пройти через все этапы изнуряющей подготовки, и (!) посмотреть- смогу я выдержать это всё или нет. Переживала-что скажут люди, и не знала как выйти на сцену, побороть свои страхи и стеснения. Но я смогла, это была победа прежде всего над собой, я доказала себе, что я сильный духом человек, совсем не ленивый, с сильным стойким характером и мотивацией, и могу сказать, что я горжусь собой. (С) Айна Кулова

Также гостем этот чемпионат посетил друг Чебакова Никиты Алексеевича  оказавшегося чемпионом в этом соревновании Косинов Валерий который готовил к выступлению своего братишку Косинова Дмитрия, а также его друг Паша. Из судей же были следующие люди: Фарид Сайфуллин Мастер спортаРеспублики Казахстан по бодибилдингу Вице президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Алма-Аты, Вячелав Шуст Мастер спортаРеспублики Казахстан по бодибилдингу, Осев Александр, Никлимов Юрий Мастер спортаРеспублики Казахстан по бодибилдингу, Осипова Сабина Мастер спортаРеспублики Казахстан по бодибилдингу, Сергей Серещев Мастер спорта международного класса старший тренер Федерации по бодибилдингу Республики Казахстан а также теперь и обладатель PRO — карты , Битиева Диляра Мастер спорта международного класса по Фитнесу главный судья и президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Казахстана Геннадий Черкасов, Буренко Ольга судья — координатор и генеральный секретарь федерации г. Алма-Аты и Мастер спорта Республики Казахстан по фитнесу, судья при участниках Черкасов Антон Мастер спорта Республики Казахстан по фитнесу, помощник секретаря Катаева Вероника, судья при музыкальном оформлении Нигматуллин, Руслан, ведущий турнира Никифоров, Вячеслав генеральный секретарь Федерации бодибилдинга и фитнеса Казахстана Александр Колюка
Участники

Имена, категории и места спортсменов представляющих сеть тренажерных залов «БАНЗАЙ», «Олимпия» на чемпионате:

Оценки и занятые места спортсменов, представляющих сеть тренажерных залов «БАНЗАЙ», 9 апреля.

Категория про. 9 февраля.

Источники информации 
III открытый кубок г. Алма-Аты проходил в театре Н. Сац

Соревнования по бодибилдингу 2018 года

15-й Открытый чемпионат города Алма-Аты по бодибилдингу
На 15-м Открытом чемпионате города Алма-Аты спортсмен из Каскеленского фитнес клуба Олимпия Илосмаров Магамед стал двукратным чемпионом Алма-Аты.

Также в этом году он дал своё первое интервью
Чемпионаты Казахстана
Спортивные соревнования в Алма-Ате